Гаврилово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Гаврилово  — хутор в Браславском районе Витебской области.

Россия

Архангельская область 
 Гаврилово — деревня в Плесецком районе.

Вологодская область 
 Гаврилово — деревня в Вашкинском районе.
 Гаврилово — деревня в Вологодском районе.
 Гаврилово — деревня в Нюксенском районе.
 Гаврилово — деревня в Шекснинском районе.

Ивановская область 
 Гаврилово — деревня в Заволжском районе.
 Гаврилово — деревня в Кинешемском районе.

Калининградская область 
 Гаврилово — посёлок в Озёрском районе.

Костромская область 
 Гаврилово — деревня в Солигаличском районе.
 Гаврилово — деревня в Судиславском районе.

Ленинградская область 
 Гаврилово — посёлок в Выборгском районе.

Московская область 
 Гаврилово — хутор в Ленинском районе.
 Гаврилово — деревня в Лотошинском районе.
 Гаврилово — деревня в Ногинском районе.

Мурманская область 
 Гаврилово — бывшее село.

Нижегородская область 
 Гаврилово — село в Лукояновском районе.
 Гаврилово — деревня в Шатковском районе.

Псковская область 
 Гаврилово — деревня в Палкинском районе.
 Гаврилово — деревня в Псковском районе.

Смоленская область 
 Гаврилово — деревня в Духовщинском районе.
 Гаврилово — деревня в Холм-Жирковском районе.

Тверская область 
 Гаврилово — деревня в Вышневолоцком районе.
 Гаврилово — деревня в Краснохолмском районе.
 Гаврилово — деревня в Сандовском районе.
 Гаврилово — деревня в Торопецком районе.

Ярославская область 
 Гаврилово — деревня в Рыбинском районе.
 Гаврилово — деревня в Некоузском районе.
 Гаврилово — деревня в Угличском районе.
 Гаврилово — деревня в Ярославском районе.

См. также 

 
 
 
 
 
 Гаврилово-2